Елшанское муниципальное образование — муниципальное образование в России:

 Елшанское муниципальное образование — сельское поселение в Воскресенском районе Саратовской области.
 Елшанское муниципальное образование — сельское поселение в Новобурасском районе Саратовской области.
 Елшанское муниципальное образование — сельское поселение в Хвалынском районе Саратовской области.